Sztrókay Kálmán (1886–1956) író, tudományos és műszaki ismeretterjesztő, műfordító.
Sztrókay Kálmán (1907–1992) geológus, mineralógus
Sztrókay Kálmán matematikai tárgyú angol nyelvű könyvek műfordítója.